Snow – kodek
 Snow – rzeka
 Snow (Hey Oh) – singel Red Hot Chili Peppers
 Snow – kanadyjski raper
 Snow – rodzaj żaglowca
 S.N.O.W. – polski zespół rockowy
 C.P. Snow – brytyjski fizykochemik, autor m.in. eseju „Dwie kultury”

Linki zewnętrzne